Prvenstvo Jugoslavije u košarci za žene sa sezonu 1961. je osvojio Radnički iz Beograda.

Savezno prvenstvo 
Igrano u Zagrebu i Beogradu.

Republička prvenstva

Hrvatska 
Konačni poredak: 
 Jugomontaža (Zagreb)
 Mladost (Zagreb)
 Split (Split)
 Lokomotiva (Zagreb)
 Partizan (Pula)
 Maraton (Zagreb)
 Kvarner (Rijeka)

Izvori 
 prvazenskaliga.kosarka.co.yu, prvenstva 1945. - 1991., wayback arhiva
 Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe, Split, 2005.

1961